Fengxi Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fengxi Xiang (socken i Kina), Hunan, 
 Fengxi, socken, Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar